Периодаты меди(II) — неорганические соединения, соли металла меди и иодной кислоты.

Метапериодаты 
 Метапериодат меди(II) Cu(IO) — синие кристаллы, образуются при кипячении раствора ацетата меди с ортопериодной кислотой:

Ортопериодаты 
 Кислый ортопериодат меди(II) CuHIO·nHO (где  = 1, 2, 3) — зеленовато-жёлтые кристаллы. Образуется при действии ортопериодной кислоты на дигидроксодикарбонат меди(II):

 или действие ортопериодата натрия на избыток сульфата меди:

 Ортопериодат меди(II) Cu(IO)·nHO (где  = 3, 5, 7) — зелёные кристаллы.

Дипериодаты 
 Дипериодат меди(II) CuIO·6HO — зеленые кристаллы, получают при упаривании суспензии гидроксида меди(II) в ортопериодной кислоте:

Литература 
 
 

медь
Соединения меди
Списки химических соединений